.

Lincoln szállásán a madaras könyvet tanulmányozza, mikor egy borítékot csúsztatnak be az ajtaján. Abban két fénykép van, rajta Sara és LJ, az aznapi újsággal kezükben. Megjelenik Sucre, aki nem ment vissza Maricruzhoz. Egy kis pénz kellene neki, de megtudja, hogy a hátizsák, melyben a milliók voltak, már történelem. Sucre végül otthagyja Lincet.

A Sonában közben folyamatosak az életre-halálra menő verekedések. Most Sammyn, Lechero emberén volt a sor, hogy elintézzen egy elítéltet. A verekedés közben Michael a Sona udvarán nézegette a falakon lévő csavarokat, hátha ki tud valamit találni a szökéssel kapcsolatban. Kapcsolata Lecheróval talán egy kicsit javult, de szívességet még nem kérhet tőle. Lincoln aznap is meglátogatja. Beszámol róla Michaelnek, hogy Whistlernek van egy madaras könyve, amelyben számokat és neveket talált, de semmi mást nem tud róla. Ezek után Linc átadja testvérének a Sarahról készült képet, és megpróbálják megfejteni, vajon merre lehet a nő és LJ fogvatartva. Michael kezd kétségbeesni, mert az idő sürget, és még ötlete sincs, hogyan szabadítsa ki Whistlert. Mindenképp beszélni akar Sarával, de ez egyelőre nem megoldható. McGrady elmondja neki, hogy a Sonában már régóta nincs telefon, kivéve egy mobilt, az pedig Lechero kis lakosztályában szokott lenni. A Sona ura közben szomorúan veszi tudomásul, hogy pénzügyi helyzete nem mennek a legjobban. T-Baget kéri meg, hogy jelentse be a börtön borbélyánál. Sofia Lugo meglátogatja Whistlert. A nő örül, hogy barátja még mindig életben van, majd elmeséli a férfinak, hogy a könyvet megszerezte, viszont valaki elvette tőle, és most Scofield bátyjánál van. Whistler nem mondja meg Sofiának, hogy mi van a könyvben, jobb neki ha keveset tud. A nő kifele menet megpillantja a látogatási névsorban Lincoln nevét, és azt is, hogy Scofieldet látogatta meg, majd megjegyzi Linc címét, és elmegy.

Michael terepszemlére megy. Megpróbál a mobiltelefon közelébe férkőzni, ami Lechero lakosztályában van, de sajnos nem tudja elvenni, ráadásul, ha a telefon éppen nincs lemerülve, akkor Lechero használja. Michael eltökélt szándéka, hogy beszél Sarával.

Lechero telefonja lemerül, és T-Baget küldi, hogy rakja fel a töltőre, mikor az útközben belebotlik Scofieldbe. Michael megzsarolja, hogyha nem segít neki telefonálni, elmondja mindenkinek T-Bag pedofil múltját.

Whistler elmondja Michaelnek, hogy tud mindent. Hogy van egy bátyja, aki odakintről segíti, és azt is, hogy elvette a könyvet Sofiától. Követeli Michaeltől a könyvet, aki elmondja neki, hidegen hagyja Whistler könyve, őt csak Sara érdekli, mert tőle meg őt vették el.

Lechero telefonál unokatestvérének, és nyíltan kimondja véleményét, miszerint az unokaöcs miatt került Lechero pénzügyi apályba. A telefon ismét lemerül, majd kiderül, hogy nem is volt töltőn, ugyanis azt kihúzta valaki. A főnök ideges lesz, de még csak nem is sejti, hogy T-Bag keze van a dologban.

Mahone már három napot töltött a börtönben úgy, hogy nem vette be a gyógyszerét. Egyre jobban kezd képzelődni, és émelyegni, de még bírja. Hozzá is érkezik látogató ezen a napon, méghozzá az ügyvédje, aki közli vele, hogy a tárgyalása a legjobb esetben 1 év múlva lesz. Mahone dührohamot kap, végül az őröknek lövéseket kell leadni, hogy megfékezzék.

Délután Lechero elindul a már megbeszélt borbélyhoz, és addig T-Bag leveszi a töltőről a telefont és kicsempészi Scofieldnak. Legfeljebb 30 perce van a hívásra. Először Lincet hívja fel. Linc beszél Susannal, aki végül beleegyezik a telefonhívásba, és így végre létrejön a beszélgetés Sara és Michael között. Sara rejtett jeleket ad Michaelnek a beszélgetés közben, majd le kell tennie a telefont.

Lechero közben végzett a borbélynál. Michael felhívja még egyszer Lincet, és elmondja neki, hogy Saráék Santa Ritában vannak és elmondja Lincnek azt is, mit mondott pontosan Sara neki. Többet segíteni nem tud, mert Lecheróék közelednek vissza a körzetükbe, és a telefont még valahogy vissza kell helyezni a töltőre. Scofield visszarakja a töltőre a mobilt, de ki már nem tud menni. Lecheróék megjelennek, Michael elbújik az egyik fal mögé a szobában. T-Bag magára vonja pár pillanatra a figyelmet, közben Scofield ki tud osonni hátul. De elvétett egy hibát, a telefont nem megfelelően rakta vissza a töltőre, és ezt Lechero észre is vette. A híváslistában látszik az utolsó hívott szám, amit felhív. Lincoln felveszi, de nem szól bele, sejti, hogy nem Michael az. Lechero egyik emberét megbízza azzal, hogy a telefonszámot nyomoztassa le.

Sofia, Whistler barátnője találkozik Linckel, és a férfi elmondja neki, hogy ő is segít a szökésben, amely még csak készül, és megkéri a nőt, tudjon meg mindent a férfiról, mert miatta van komoly veszélyben LJ, majd elindul Santa Ritába, az ún. vörös lámpás negyedbe.

Whistler a börtönben a magába roskadt Mahone-nal beszélget régi dolgokról, majd szóba jön Michael Scofield. Whistler megtud pár dolgot róla, például azt, hogy sok mindenre képes, ha valamit nagyon akar, főleg akkor, ha valamit elvettek tőle.

Linc megérkezik a negyedbe, és gondolkodik, mit mondott pontosan Sara, nem is sejtve, hogy a nő abban a pillanatban is látja egy egyemeletes házból, megkötözve egy székhez. Sara nagy nehezen lehúzza papucsát, és lábával kihajítja az ablakon. Lincoln rögtön elindul az épület irányába, ahol már a lépcsőn várt rá a egy ember, akit sikeresen kiüt, és belépve az ajtón meglátja fiát, LJ-t, amint épp hurcolják kifelé a hátsó kijáraton. Aztán egy másik ember ráugrik, és verekedni kezdenek. Linc őt is leveri, de már túl késő. Kirohan az épületből, ahol látja még, ahogyan Sarát és LJ-t betuszkolják egy fehér furgonba, majd az elhajt.

Értesítik Susant, hogy adódott egy kis probléma. Linc még aznap elmegy Michaelhez, és tájékoztatja a fejleményekről.

Whistler megkeresi Scofieldot, és elmond neki mindent. Hajók bérbeadásával foglalkozott, mielőtt a Sonába került, halászattal, illetve kirándulással is. Volt egy ember, akit utaztatott egy évvel ezelőtt, aki vízmintát vett. Hónapokkal később felhívták, és megkérdezték tőle, hova vitte ezt az embert. Zaklatták Whistlert, felkeresték a lakásán, egyre többször, majd a férfi ezt megelégelte, és Sofiával Panamába költözött, ahol egy kocsmai verekedésben vett részt, és innen már tiszta volt Scofieldnek a történet. Miután Whistler a Sonába került, egyre többször látogatták meg, és mondták neki, hogy megszöktetik, majd ha ez megvan, el kell vinnie pár embert oda, ahova azt az embert vitte . A madarakról szóló könyv pedig egy utazási napló, amelybe Whistler koordinátákat írt, hogy mikor hol volt. Ezért olyan értékes az a könyv.

T-Bag közben ellenfelére talál. Sammy gyanakodni kezd rá, és már majdnem elfajulnak a dolgok, de mégsem. T-Bag felmegy Lecheróhoz, és úgy dönt, bevágódik még jobban. Megpróbálja gyanúba keverni Sammyt meg a többieket, és azt mondja a főnöknek, hogy Sammy meg akik még egy csoportba tartoznak Lecheróval, a pénzüket akarják. Lechero megbízza T-Bag-et, hogy mostantól figyeljen mindenre ami a Sonában történik.

Bellicknek közben egy cseppet már jobban megy a sorsa, mint az elején. Már nem csak egy szál kisgatyában mászkál, már van ruhája és cipője is. Éppen egy cipőt lop a borbély cellájából, miközben tanúja lesz Scofield és Mahone beszélgetésének. Mahone sejt valamit a szökésről, kilogikázta az egészet. Michael egyre többet van Whistlerrel, ő pedig érdeklődik Michael után. Miután Mahone ezt kitalálta, elment, Michael pedig tovább nézegette a Sonát belülről, de még mindig nem volt épkézláb ötlete a szökést illetően, amikor a rácsokon keresztül meglátja a sírásót. Ez lesz a szökés első lépése.

Linc szobájába menet meglátja a részeg Sucrét, akit felkap, és bevisz a szobába. Majd jön egy hívás Susantól. A nő elmondja, hogy tud a mai kis kiszabadító-akciójáról, és több ilyen ne forduljon elő, különben súlyosabb következményei is lehetnek, viszont hogy erről megbizonyosodjon, hagyott egy kis "meglepetést" Lincnek a garázsban. A hívás után Lincoln lemegy a garázsba, ahol meg is találja azt a bizonyos meglepetést, ami egy doboz volt. Linc közelít a dobozhoz, amiről már látszik, hogy vér csöpög az alján. Linc kinyitja a dobozt, és elszörnyedve látja ami benne van…

A szökés epizódjai